Дми́трий Миха́йлович Кли́мов (род. 13 июля 1933, Лихославль) — советский и российский учёный-, специалист в области теоретической и прикладной механики, механики деформируемого твёрдого тела; автор трудов по механике гироскопических систем. Действительный член РАН (1992), доктор физико-математических наук (1965), профессор (1974). Лауреат Государственной премии СССР (1976) и Государственной премии Российской Федерации (1994).

Биография 
Окончил механико-математический факультет МГУ (1955), дипломную работу выполнил под руководством Н. Г. Четаева.

Работал в НИИ парашютных систем. Затем в Институте прикладной механики, принимая участие в испытаниях ракетной техники на Байконуре.

С 1967 года работает в Институте проблем механики АН СССР (ныне — РАН), с 1990 года по 2004 год — директор института.

В декабре 1991 года Д. М. Климов избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению механики и процессов управления, а в июне 1992 года — действительным членом Российской академии наук по Отделению проблем машиностроения, механики и процессов управления. С 1996 года — академик-секретарь Отделения, с 2001 года — зам. академика-секретаря Отделения.

Член Европейской АН. Лауреат премии Б. Паскаля.

Главный редактор журнала «Известий РАН. Механика твёрдого тела».

Основные научные труды посвящены механике гироскопических и навигационных систем, механике деформируемого твёрдого тела, теории нефтяных и газовых скважин.

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (1983),
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999),
 лауреат Государственной премии СССР (1976),
 лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1994).

Библиография 
 Динамика гироскопа в кардановом подвесе (1978, в соавт.);
 Инерциальная навигация на море (1984);
 Волновой твердотельный гироскоп (1985, в соавт.);
 Прикладные методы в теории колебаний (1988, в соавт.);
 Методы компьютерной алгебры в задачах механики (1989);
 Исследование течений вязкопластических сред в каналах и полостях с изменяемыми формами их стенок (1995);
 Механика больших космических конструкций (1997, в соавт.);
 Group-theoretic methods in mechanics and applied mathematics (2002, в соавт.);
 Кварцевый полусферический резонатор (Волновой твердотельный гироскоп) (2017, в соавт.).

Примечания

Ссылки 
 
 Климов Дмитрий Михайлович  Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»

Сотрудники Института проблем механики РАН